Die Liga II 2019/20 war die 80. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 3. August 2019 und endete am 2. August 2020.

Modus 
Die 20 Mannschaften sollten ursprünglich an 38 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander antreten. Die beiden erstplatzierten Mannschaften würden in die Liga 1 aufsteigen und der Drittplatzierte würde ein Play-off gegen den Zwölften der Liga 1 bestreiten. Die letzten fünf Vereine sollten absteigen.

Die Saison wurde am 9. März 2020 nach dem 25. Spieltag wegen der COVID-19-Pandemie in Rumänien unterbrochen. Nach zwei Monaten Inaktivität gab der rumänische Fußballverband bekannt, nur noch die zwei Aufsteiger unter den ersten sechs Teams der Tabelle in einer Aufstiegsrunde zu ermitteln. Dies waren UTA Arad und FC Argeș Pitești. Sportlich absteigen musste keiner.

Tabelle 
Viitorul Târgu Jiu übernahm den Ligaplatz von Luceafărul Oradea.

Aufstiegsrunde 
Die Punkte aus der Hauptrunde werden halbiert und als Bonus gutgeschrieben und, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird dem betroffenen dieser Teams ein Punkt abgezogen. Die drei besten Teams der Hauptrunde erhielten ein Heimspiel mehr als die anderen drei.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Play-off 
Der Dritte bestritt am 9. und 12. August 2020 zwei Play-off-Spiele gegen den 14. der Liga 1.

|}
Beide Vereine verblieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf romaniansoccer.ro (rumänisch)
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20